Stenocranophilus är ett släkte av insekter. Stenocranophilus ingår i familjen kamvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kamvridvingar
Stenocranophilus